Unity (Južni Sudan), jedna od 10 država Južnog Sudana
 Sjedinjenje, 17. epizoda treće sezone američke znanstveno-fantastične serije Zvjezdane staze: Voyager

Glazba 
 Unity Christian Music Festival, glazbeni festival u Michiganu
 Unity, sastav od članova Uniform Choicea
 Unity (album Larryja Younga), 1966.
 Unity (album Sun Raa), 1977.
 Unity (album sastava 311), 1991.
 Unity (album Avishaija Cohena), 2001.
 Unity (Rageov album), 2002.
 Unity (Georgeov album), 2003.
 Unity, album sastava Big Mountaina iz 1994.
 Walt Dickerson Plays Unity, 1964.
 Unity (EP), split EP Dropkick Murphysa i Agnostic Fronta, 1999. 
 "U.N.I.T.Y.", pjesma Queen Latifah iz 1993.
 "Unity" (Afrika Bambaataa and James Brown song), 1985.
 "Unity" (Shinedown song), 2012.
 "Unity", pjesma Desmonda Dekkera i Acesa, s albuma iz 1968. Action!
 "Unity", pjesma Kellyja Rowlanda na albumu iz 2007. Ms. Kelly
 "Unity", pjesma Mordechaija Ben Davida i Shea Mendelowitza
 "Unity", pjesma Operation Ivyja, coverirali ju mnogi punk rockeri
 The Unity, nepalski sastav s DA69 (Sudin Pokharel), Asif Shah, and Aidray

Mediji 
 Unity (časopis), antirasistički i antifašistički časopis